Modica bezeichnet:
 Modica, einen Ort in Sizilien

Modica bzw. Di Modica ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Di Modica (1941–2021), italienisch-amerikanischer Bildhauer
 Giuliano Modica (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Mathias Modica (* 1977), Musikproduzent und DJ
 Vincenzo Modica (* 1971), italienischer Langstreckenläufer